Пётр Заха́ров:
 Захаров, Пётр Андреевич (1905—1974) — советский государственный деятель, министр геологии СССР.
 Захаров, Пётр Вадимович (род. 1982) — российский хоккеист с мячом.
 Захаров, Пётр Валентинович (1977—2000) — Герой Российской Федерации.
 Захаров-Чеченец, Пётр Захарович (1816—1846) — российский художник.
 
 Захаров, Пётр Илларионович (1847—1903) — якутский купец II гильдии, меценат.
 Захаров, Пётр Петрович (1892—1967) — делегат съездов партии, Всесоюзных съездов Советов; Член ВЦИК.